La saison 2015-2016 du Club sportif sfaxien est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie, ainsi qu'à la Coupe de la confédération pour la septième fois dans son histoire, en commençant par les matchs aller de la phase de poules.

Entraîneurs

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif de la saison

Coupe de la confédération 

Classement

|}

Championnat de Tunisie

Phase aller

Phase retour

Classement 

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Coupe de Tunisie 
Seizièmes de finale

Statistiques

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2015
Sfax